Lopas puede referirse a:
Lopas. Plato usado en la Antigua Grecia.
Lopas: Despoblado de Bollullos de la Mitación en el antiguo Reino de Sevilla.
Lopas: Tela de algodón de azul puro que usaban en Lourenço Marques las mujeres del país para sus vestidos de luto y que procede de Inglaterra y de la India.